Aria é uma série de anime e mangá.

Enredo 
Em um futuro distante, a humanidade não só transformou Marte em um planeta vivo, como na verdade em um planeta de água abundante que mais parece vindo do mundo dos sonhos, mudando inclusive seu nome para "Aqua". Devido a abundância de água, a maior parte dos transportes é feita pela agua em gondolas ou barcos. A maior cidade (e capital), Neo Venezia, lembra muito sua contraparte de nossos dias Veneza, e é um paraíso das gondolas. Obviamente, estando no futuro distante, você tem sua parcela de naves voadoras por todo lado, mas isto é longe do ponto da série.

Akari Mizunashi é uma aprendiz de Gondoleira (Undine), e seu dia a dia é simples: acordar, vestir seu uniforme de aprendiz, e sair para treinar. Conforme ela descobre os mistérios de ser uma boa Undine, ela também lentamente se impressiona com as peculiaridades deste fantástico planeta, e eventualmente, junto com a audiência, acaba se apaixonando por este ambiente de conto de fadas

Aria ainda possui mais duas séries de TV e um OVA:

Aria the Natural

Aria the Origination (アリア ジ・オリジネーション)

Aria the OVA ~Arietta~

Ligações externas 
Official website: 

Séries de manga